Le Club d'escrime de Clamart (CEC) est un club d'escrime spécialisé dans la pratique du sabre, fondé à Clamart en 1999. Yves Charrette est le fondateur et premier maître d'armes du club.

Historique 
Yves Charrette, fondateur et premier maître d'armes du club, cède sa place en 2011 à son fils Thomas Charrette, lui aussi maître d'armes et ancien tireur international. Le club commence alors à gagner ses premières médailles nationales et participe à ses premières rencontres internationales. Parti en 2014 à Hong Kong, Thomas Charrette laisse sa place à Julien Bouferguène.

En 2016, le maître Jean-Hugues Fourès recrute de nouveaux tireurs à Clamart. L'équipe masculine compte notamment Tristan Laurence, Nicolas  Rousset, Luigi  Miracco et Julien Pillet (champion olympique en 2004 et 2008) parmi ses membres. Ils remportent la coupe de France de 2019 et se classent quatrièmes lors des championnats de France d'escrime 2019 puis troisièmes en 2022. L'équipe féminine accède quant à elle à la N1 en 2021 et parvient à s'y maintenir à l'issue de la saison 2021-2022.

Palmarès par équipe 
Le club accède à la National 1 (première division) en 2017 après avoir fini troisième des Championnats de France de N2.
Championnats de France d'escrime 2022

Hommes
3e

Dames
5e

Championnats de France d'escrime 2019
Hommes
4e

Circuit Élite de Roubaix : 1er

Dames
En N2 : 4e

Championnats de France d'escrime 2018
Hommes
7e

Tireurs notables

Historiques 
  Thomas Charrette
  Anne Cerboni
  Rémi Dewière
  Nicolas Salles
  Victor Routhiau
  Vanessa Damianthe
  Judicaël Fablet
  Alexandre Woog
  Luigi Miracco
  Chiara Mormille
  Nicolas Rousset
  Nicolas Laperche
  Anaïs Carrière
  Aleksandra Shelton
  Daria Antonova
  Hugo Soler

Actuels 
  Nicolasz Iliasz
  Charles Colleau
  Julien Pillet
  Nael Canali
  Theodora Gkountoura
  Mathilde Dutreuilh
  Ivana Cimesa
  Irène Rodriguez
  Jean-Hugues Fourès
  Maxime Roux
  Nathan Demeester-Bernamont
  Antoine Foglio 
  Victor Porte
  Julien Pallu
  Robin Dubourthoumieu
  Eloi Littner
  Gaël Gautier
  Julien Hamoy
  Hippolyte Courbier
  Thibault Henique
  Tayanna Guenancia Guerra

Références 

Club d'escrime en France